Horse Cave ist die Bezeichnung von:
 Horse Cave (Kentucky), eine Ortschaft im Hart County, im US-Bundesstaat Kentucky
 Horse Cave Creek, ein Fluss im Meigs County, im US-Bundesstaat Ohio
 Horse Cave Run, ein Fluss im Mason County, im US-Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Little Horse Cave Run, ein Nebenfluss des Horse Cave Run, im US-Bundesstaat West Virginia